Station Blankenburg (Harz)
 Station Blankenburg (Berlijn)
 Station Blankenburg (Zweisimmen)